Marta Valdés (6 de juliol de 1934) és una compositora, guitarrista i intèrpret cubana. Les seves composicions han acabat consolidant-se com a imprescindibles dins del repertori cubà.

Considerada la figura més excel·lent de la segona generació del moviment filin, el seu estil compositiu situa a l'harmonia en relació dialèctica amb la melodia i el text, trencant amb la tendència establerta durant la dècada de 1950. Així, la seva obra es converteix en un pont cap a l'aparició d'una nova cançó a Cuba, tant en l'àmbit musical com en el poètic.

Les seves cançons han estat interpretades i portades a l'èxit per artistes com Vicentico Valdés, Bola de Nieve, Bebo Valdés, Freddy, Renée Barrios, Malena, Bobby Jiménez i Pablo Milanés.

Actualment, continuen incloent-se en el repertori d'una llista d'intèrprets que no cessa, entre els quals es troben espanyols com Silvia Pérez Cruz, Mayte Martín, Chano Domínguez o Raúl Rodriguez.

Obres

Balada 
 "¿Hacia dónde?", 1967.

Boleros 
 "Y con tus palabras", 1955;
 "No es preciso""1955;
 "Tú dominas", 1956;
 "No te empeñes más" 1957;
 "Para qué rectificar" 1957;
 "Deja que siga sola", 1958;
 "Tú no hagas caso, 1959;
 "Vuelve en ti", 1959;
 "Si vuelves", 1963;
 "Sin ir más lejos", 1968;
 "Mutis", 1970;
 "Cantaré victoria" y "Saludo y homenaje a Alicia Alonso", text: Eliseo Diego, 1978;
 "Hay todavía una canción";
 "Vienes", 1988.

Cançó-bolero 
 "Demasiado que pedir" 1955;
 "En la imaginación", 1955;
 "Llegabas", 1959.

Cançó 
 "Es contigo", 1957;
 "Envenéname los labios", 1957;
 "Por este amor", 1957;
 "Juego a olvidarme de ti", 1957;
 "Tengo", 1957;
 "Precisamente a ti", 1958;
 "Tú no sospechas", 1958;
 "Llegabas", 1960;
 "Qué largo camino anduve", 1962, texto: Nicolás Guillén;
 "Canción sin título", 1968;
 "Como un río", 1968;
 "Hay mil formas", 1968;
 "Romance de tus nombres", 1968;
 "Sin ir más lejos", 1968;
 "Llora", 1968;
 "Canción desde otro mundo", 1969;
 "Canción difícil, Canción fácil", 1970;
 "Mutis", 1970;
 "La canción", 1972;
 "Aida", 1973;
 "Macayá", 1973;
 "José Jacinto", 1974;
 "¡Ay Plácido!" (al poeta Plácido), 1976;
 "Canción eterna de la juventud", 1978;
 "Canción del año nuevo", 1981;
 "Trini", 1981.

Criolla 
 "Aunque no te vi llegar", 1968.

Havanera 
 "Por La Habana", 1968;
 "Ave de madera", 1978.

Música incidental per a teatre 
 "Pasado a la criolla", 1962, de José Ramón Brene, sota la direcció de Berta Martínez;
 "El becerro de oro, 1985, obté el premi a la millor música per a una posada en escena en el Concurs d'Arts Escèniques(convocat per la UNEAC)}, de Joaquín Lorenzo Luaces, sota la direcció d'Armando Suárez del Villar;
 "La zapatera prodigiosa", 1986, (obté el premi a la millor utilització de la música per a una posada en escena, en el Festival de Teatre de Camagüey), de Federico García Lorca, sota la direcció de Berta Martínez.

Son montuno 
 "Sorpresa de harina con boniato", 1960.

Referències 

Músics de l'Havana